Анастасия Ивановна Балабина (16 октября 1909 — 13 декабря 1985) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир колхоза «Россия» Кашинского района Калининской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1909 году в деревне Эскино, ныне Кашинского района Тверской области в русской крестьянской семье.

С детского возраста работала в сельском хозяйстве. С началом Великой Отечественной войны, сменила мужа, который ушёл на фронт, и стала трудиться бригадиром Чириковской комплексной бригады колхоза «Россия».

Сумела добиться правильного подхода к работе использовала в труде агропромышленные технологии. Бригада по урожайности занимала всегда первые места в районе. В 1965 году каждый гектар засеянного льна дал 1375 рублей дохода. Постоянно принимала участие в выставке достижений народного хозяйства, была удостоена золотой медалью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за получение высоких результатов в сельском хозяйстве и рекордные показатели в уборке урожая льна Анастасии Ивановне Балабиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Позже продолжала трудиться в колхозе. Избиралась депутатом Кашинского районного совета.

Проживала в Кашинском районе. Умерла 13 декабря 1985 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (30.04.1966)
 орден Ленина (30.04.1966)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Кашин и его курорт. — М.: Московский рабочий. 1975. — с. 144.
 Николаев Е. Мужнин наказ // Герои труда — калининцы. — М.: Московский рабочий, 1970. — с. 63-70.

Ссылки 
 

Полеводы
Депутаты районных советов РСФСР